Das Country Club Cueno 2010 war ein Tennisturnier für Damen in Cuneo. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2010 und fand vom 28. Juni bis 4. Juli 2010 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2010
Tennisturnier in Cuneo